Le terme Porte de Namur peut désigner :
 la Porte de Namur, une des portes de la seconde enceinte de Bruxelles en Belgique ;
 la Porte de Namur, une station du métro de Bruxelles ;
 la Porte de Namur, une porte de style classique située à Villers-la-Ville, commune belge du Brabant wallon

Homonymie